Efraïm (Patriarca), patriarca de la Bíblia i fill de Josep
 Tribu d'Efraïm, tribu d'Israel
 Efraïm de Síria 
 Efraïm de Nea Makri o Efraïm de Mont Amomon 
 Efraïm d'Antioquia, patriarca d'Antioquia
 Efraïm de Querson, bisbe de Querson 
 Efraïm de Cària, monjo i escriptor
 Efraïm (historiador), historiador grec 
 Efraïm de Milasa, bisbe de Milasa a Cària 
 Muntanya d'Efraïm 
 Bosc d'Efraïm, lloc on Absalom va quedar enganxat després d'escapar de la batalla amb les tropes del seu pare David rei d'Israel 
 Efraïm (Palestina), ciutat al nord-est de Jerusalem